CEV-Pokal 2019/20 steht für:

 CEV-Pokal 2019/20 (Frauen)
 CEV-Pokal 2019/20 (Männer)